Taxonomie může odkazovat na:

Taxonomie (biologie) — věda, která se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů
Taxonomická kategorie — úroveň v hierarchické klasifikaci
Fylogeneze — znamená vývoj druhů organismů
Chemická klasifikace — základní taxonomie chemických sloučenin
Flynnova taxonomie — klasifikace metody paralelismu na úrovni provádění instrukcí
Systém pro správu obsahu — klasifikace informací v informatice resp. v matematické informatice
Folksonomie — prostředek pro kategorizaci obsahu internetu
Bloomova taxonomie — hodnocení rozdílných cílů a dovedností, které nastavili učitelé pro studenty 
Nosologie — obor lékařství, který se zabývá klasifikací nemocí
Taxonomie půd – věda, která se zabývá klasifikací půd

Související články 
Taxon — skupina konkrétních organismů
Kategorizace — postup, při kterém jsou myšlenky a předměty rozeznávané a rozlišované
Ontologie (informatika) — výslovný (explicitní) a formalizovaný popis určité problematiky

Související rozcestníky 
Klasifikace

Externí odkazy